Daniel Reiche (Braunschweig, 1988. március 14. –) német labdarúgó, a Viktoria Köln hátvédje.

További információk 
Daniel Reiche adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Braunschweigiek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A VfL Wolfsburg labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
Az SV Babelsberg 03 labdarúgói
A Viktoria Köln labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek